

Személyek
Uralkodói nevek
I. Ferenc József (1726–1781) liechtensteini herceg
I. Ferenc József (1830–1916) osztrák császár, magyar, horvát és cseh király, az Osztrák–Magyar Monarchia uralkodója
Ferenc József battenbergi herceg (1861–1924)
Bragança Ferenc József portugál királyi herceg (1879–1919) osztrák–magyar katonatiszt, I. Mihály portugál király unokája, Zita magyar királyné elsőfokú unokatestvére
II. Ferenc József liechtensteini herceg (1906–1989)

Polgári nevek
Ferencz József (1835–1928) erdélyi unitárius püspök

Földrajzi nevek
 Ferenc József-föld, az Északi-tengeren, Oroszország része
 Ferenc József híd, a budapesti Szabadság-híd eredeti neve
 Ferenc József út (Kolozsvár), mai neve Strada Horea  
 Ferenc József-csatorna, ma Duna–Tisza–Duna-csatorna, a Délvidéken
 Ferenc József-gleccser Új-Zélandban

Hivatalok, szervezetek 
 Ferenc József Tudományegyetem (egyértelműsítő lap)
 Ferenc József-rend, 1849-es alapítású osztrák kitüntetés

Térképészet
Ferencjózsefi térkép

Keserűvíz 
 Ferencz József keserűvíz Ferencz József név alatt forgalmazott keserűvíz

Ruházat
 ferencjóska, a XIX–XX. század divatos szalonkabátja I. Ferenc József császár és király neve után